è un cognome russo che indica varie personalità, tra le quali:

 Fëdor Ignat'evič Stravinskij – cantante lirico russo 
 Igor' Fëdorovič Stravinskij – compositore figlio del precedente

Altro 
4382 Stravinsky – asteroide del sistema solare.
Stravinsky  – documentario del 1965 diretto da Wolf Koenig e Roman Kroitor